Schattenring-Pyranometer
 Schattenring (Stuttgart)